gen. dyw. Mieczysław Kaczmarek – były szef sztabu Sił Powietrznych;
 dr inż. Mieczysław Kaczmarek – członek Rady Konsultacyjno-Programowej czasopisma Energetyka.